

Населені пункти та їхні частини
 Жулкув — село в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Жулкув — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Жулкув — частина міста Жеркув у Яроцинському повіті Великопольського воєводства

Примітки